

Persone 
 Auguste Mudry – politico francese
 Ivan Múdry – calciatore slovacco, difensore
 Jaroslaw Mudry – sovrano della Rus' di Kiev dal 1019 al 1054
 Timotej Múdry – calciatore slovacco, centrocampista

Altro 
 Mudry CAP 10 – monomotore da addestramento acrobatico di fabbricazione francese
 Mudry CAP 20 – famiglia di aerei acrobatici di fabbricazione francese